Dominicaanse Republiek
 * El Nacional (Santo Domingo), een krant
 Ecuador
 * Club Deportivo El Nacional, een voetbalclub
 El Salvador
 * El Nacional (El Salvador), een krant
 Mexico
 * El Nacional (Mexico City), een krant
 Venezuela
 * El Nacional (Caracas), een krant